Календарный переулок:

Россия 

 Календарный переулок — переулок в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Календарный переулок — переулок в Новокузнецке Кемеровской области
 В Ростове-на-Дону:
 1-й Календарный переулок
 2-й Календарный переулок
 Календарный переулок — переулок в Ставрополе

Украина 

 Календарный переулок — переулок в селе Говтвянчик Полтавского района Полтавской области

См. также 

 Календарная улица